La Saison 2006-2007 de la LAH est la  de la Ligue américaine de hockey. Vingt-sept équipes y disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Les Bulldogs de Hamilton sont couronnés champions en battant les Bears de Hershey en cinq parties.

Changements de franchises 
Les Lock Monsters de Lowell sont achetés par les Devils du New Jersey et renommés Devils de Lowell.
Les River Rats d'Albany passent de la division Atlantique à la division Est.
Les Barons de Cleveland déménagent à Worcester dans le Massachusetts, deviennent les Sharks de Worcester et rejoignent la division Atlantique.

Saison régulière

Classement 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs gardiens de but

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  au Ricoh Coliseum à Toronto dans la province de l'Ontario. L'équipe associée des américains et du reste du monde bat l'équipe du Canada sur le score de  à 6. Le concours d'habiletés est également perdu par les canadiens sur le score de 19 à 14.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutent le 18 avril 2007 et se terminent le .

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

Saison de la LAH
LAH